

Лиманне — село, Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Лиманне — село, Миколаївська область, Очаківський район

Лиманне — село, Костанайський район, Костанайська область